Благоева () — женская форма болгарской фамилии .

 Известные носители 
 Благоева, Вела (Виктория Атанасова Живкова; 1859—1921) — болгарская писательница, журналистка, педагог.
 Благоева, Йорданка (урождённая Димитрова; род. 1947) — болгарская спортсменка, выступавшая в прыжках в высоту,
 Благоева, Майя (позже Митова; род. 1956) — бывшая болгарская гимнастка.
 Благоева, Стелла (1887—1954)  — болгарская революционерка, политик, дипломат, писательница, педагог. Первая женщина-посол Болгарии в СССР. См. также 
 Благоева группа — одна из первых социал-демократических организаций в России, положивших начало распространению марксизма.